Натуральне число 526
 526 рік до нашої ери
 526 рік нашої ери